Zinho Chergui (Beveren, 17 december 1983) is een Belgisch voetballer die onder contract staat bij SC City Pirates Antwerpen.

Statistieken

Bron: sport.be - sporza.be

Chergui, Zinho